Francesc Fàbregas i Bosch (Barcelona, 1949), jugador d'hoquei sobre herba
 Francesc Fàbregas i Mas (Barcelona, 1857 - 1933), metge i polític
 Francesc Fàbregas i Monegal (Barcelona, 1977), jugador d'hoquei sobre herba 
 Francesc Fàbregas i Soler (Arenys de Mar, 1987), futbolista català
 Francesc Fàbregas i Oliveras, fotògraf català
 Francesc Fàbregas i Vehil (Barcelona, 1901-1983), arquitecte català